Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»  — православный храм в городе Янгиюле в Узбекистане. Относится к Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви. Освящён в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Храм находится в центре железнодорожного городка.

История 
26 июля 1947 года епископ Гурий назначил отца Константина настоятелем в город Янгиюль. Молитвенный дом был небольшой и вмещал около 60 человек.
1 августа 1947 года священником Константином Былинкиным был выкуплен жилой дом, который он перестроил под храм. Не обошлось без помощи пожертвования прихожан.

Храм построен в 1947 году из жжёного кирпича. Имеет два зала с иконостасами, зал из которого можно попасть в оба зала, небольшой дворик, множество подсобных помещений. Также имеется небольшой световой купол. Подобный купол можно увидеть в Ташкенте, Самарканде и Кагане.

Престольный праздник: 18 февраля

После обретения независимости из Янгиюля уехало очень много прихожан и поэтому на службах можно увидеть не так много прихожан 25-30 человек.

Фото

Ссылки 
 Адрес храма на Pravoslavie.uz
 КЭШ Pravoslavie.uz

Янгиюль
Янгиюль
Я
Здания и сооружения, построенные в 1945 году в СССР
Появились в 1940-е годы в Узбекистане
Культовые сооружения, построенные в 1945 году